A 2015-ös GP2 magyar nagydíjat július 25. és 26. között rendezték. A pole-pozícióból Alex Lynn indulhatott. A főversenyt Alex Lynn, míg sprintversenyt Macusita Nobuharu nyerte meg.

Időmérő

Futamok

Első futam

Második futam

Jegyzetek

Források
 Honlap

Magyar